Konsulat Generalny Wielkiej Brytanii w Gdańsku (ang. British General Consulate in Gdansk, Britisches Generalkonsulat in Danzig) – brytyjska placówka konsularna funkcjonująca  w Gdańsku. 

Współcześnie, od 1994, jest to konsulat honorowy.

Siedziba

Okres do I wojny światowej 
Pierwsza placówka konsularna Wielkiej Brytanii w randze konsulatu w Gdańsku mieściła się 
 przy Langer Markt 39, obecnie Długi Targ (1808), kolejne przy 
 Hundegasse 63, ob. ul. Ogarna (1813-1831), 
 Wollwebergasse 1996, ob. ul. Tkacka (1839),
 Langgarten 209, ob. Długie Ogrody (1844),
 Hundegasse 43 (1867-1874), 
 Hundegasse 111 (1876), 
 Jopengasse 1, ob. ul. Piwna (1878),
 Brotbänkergasse 36, ob. ul. Chlebnicka (1880), 
 Sandgrube 6/8, ob. ul. Rogaczewskiego (1884),
 Sandgrube 23 (1888),  
 Jopengasse 3 (1890-1894), 
 Langgarten 21 (1897), 
 Hundegasse 65 (1898-1900), 
 Röpergasse 14, ob. ul. Powroźnicza (1902-1903), 
 Langgasse 14, ob. ul. Długa (1904-1910), 
 Heiligenbrunnerweg 22b, ob. ul. Do Studzienki (1910), 
 Hundegasse 59 (1911-1914).

Okres po I wojnie światowej 
W latach 1921-1938 Wielka Brytania utrzymywała konsulat w Wolnym Mieście Gdańsku, początkowo przy Stadtgraben 14, obecnie Podwale Grodzkie (1921-1929), później z siedzibą w budynku Gdańskiego Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia (Danziger Feuersocietät) przy Elisabethwall 9, obecnie Wały Jagiellońskie 36 (1930–1939). W 1934 zmieniono rangę przedstawicielstwu na konsulat generalny. Konsul generalny Wielkiej Brytanii, udał się do Londynu kilka dni przed wybuchem wojny, zaś Konsulat pracował do października 1940.

Rezydencja konsula mieściła się m.in. w willi w Sopocie przy ówczesnej Büllowallee, ob. ul. Mickiewicza 34-36 (1926-1929).

Okres po II wojnie światowej 
Po II wojnie światowej, w 1945 reaktywowano stosunki dyplomatyczne, w latach 1946-1947 Wielka Brytania utrzymywała konsulat z siedzibą w Sopocie w hotelu Nadmorskim przy ul. Grunwaldzkiej 12-16, następnie w okresie 1947-1948 w Gdańsku, gdzie mieścił się w willi Patschkego przy ul. Uphagena 23 we Wrzeszczu, róg al. Grunwaldzkiej. W tym okresie rezydencja konsula znajdowała się w Sopocie przy ul. Mickiewicza 12 (do 1950). W 1948 urząd z Gdańska przeniesiono do Gdyni, gdzie funkcjonował w randze wicekonsulatu w budynku Bergenske z 1937 przy ul. Portowej 15 (1949-1950), następnie w budynku z 1948 przy ul. Pułaskiego 6 (1950-1966). 

W 1946 Wielka Brytania dysponowała też w Trójmieście tzw. Biurem Okrętowym, będącym przedstawicielstwem brytyjskiego Ministerstwa Transportu Wojennego (British Ministry of War Transport), mieszczącym się w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 10.

Kierownicy konsulatu 
 1538-1558 - William Watson, agent
 1551 - sir John Borthwick, agent (ok. 1520-1566)
 1561 - Thomas Allen, agent
 1580 - John Rogers/William Salkins, agenci
 1598 - sir George Carew, poseł (1565-1612)
 1610-1625 - Patrick Gordon, agent (- przed 1657)
 1626-1641 - sir Francis Gordon, rezydent/agent konsularny (-1644)
 1700 - William Browne, rezydent (1660.-1700.)
 1702-1707 - dr John Robinson, poseł, wysłannik nadzwyczajny do Szwecji, który rezydował w Gdańsku (1650-1723)
 1718-1721 - Joshua Kennworthy, agent
 1721-1725 - sir kpt. James Jefferyes, rezydent w Gdańsku (1677–1739)
 1724-1735 - John Ernst von Wallenrodt, rezydent (1695-1766)
 1735-1750 - Archibald Gibsone, konsul (1700-1790)
 1754-1780 - sir Trevor Correy, komisarz/konsul (1724-1780)
 1780-1811 - Alexander Gibsone I, konsul (1729-1811)
 1813-1835 - Alexander Gibsone II, konsul (1770-1836)
 1836-1837 - Thomas de Grenier de Fonblanque, konsul (1793-1861)
 1837-1864 - Henry Robert Plaw, konsul/konsul generalny (1786-1864)
 1864-1875 - William Arthur Adam White, konsul (1824-1891)
 1876-1882 - A. Kruge, wicekonsul
 1879-1882 - George W. Baum, wicekonsul
 1884-1888 - Max Durege, wicekonsul
 1889-1903 - Harry Thomas Carew Hunt, konsul (1846-1923)
 1903-1910 - płk. Arthur Montagu Brookfield, konsul (1853–1940)
 1910-1912 - Allan Maclean, konsul (1858-1918)
 1913-1914 - Francis Edward Drummond-Hay, konsul (1868-1943)
 1921-1926 - kpt. Basil Homfray Fry, konsul (1884-1931)
 1926-1929 - Eric Grant Cable, konsul (1887-1970)
 1929-1930 - Lewis Eduard Bernays, konsul (1886-1972)
 1930-1931 - M.A. Popham, wicekonsul, kier. konsulatu
 1931-1933 - John Alexander Cameron, konsul (1869–1949)
 1934 - Crawford Robert MacKenzie Buchan, konsul (1888-1935)
 1934-1937 - Laurence Milner Robinson, konsul generalny (1885-1957)
 1938-1939 - sir Edward Henry Gerald Shepherd (1886-1967)
 1939 - sir Francis Michie Shepherd, wicekonsul, kier. konsulatu generalnego (1892-1962)
 1945-1946 - Eric Arthur Cleugh, konsul generalny (1894-1964)
 1946-1949 - Clarence Norbury Ezard, konsul generalny (1896-1986)
 1950-1951 - A. David Francis, konsul generalny (1900-1987)
 1952-1953 - H.A. Cooper, konsul
 1954-1955 - G.C. Littler, konsul
 1956-1957 - A.G. Evans, konsul
 1958-1959 - Ronald Fraser McKeever, konsul (1914-1981)
 1960-1961 - Robert J.C. Pease, konsul (1922-2010)
 1961-1962 - William John Parkyns, konsul
 1963-1964 - K. Prauss, pro-konsul
 1965 - J.A. Forward, konsul
 1966 - S.R. Airey, konsul
 1994 - 2017 - Andrzej Kanthak, konsul honorowy (1953-)
 od 2017 - Marek Głuchowski, konsul honorowy

Bibliografia 
 Danziger Jahrbuch : unter Benutzung amtlichen Materials von F. A. Lubianski, Danzig 1930
 Henryk Zins: England and the Baltic in the Elizabethan era, Manchester University Press 1972
 Jan Krzysztof Fedorowicz: England's Baltic Trade in the Early Seventeenth Century: A Study in Anglo-Polish Commercial Diplomacy, Cambridge University Press 1980
 Gary M. Bell: A Handlist of British Diplomatic Representatives: 1509-1688, Cambridge University Press 1995, 314 s., , 9780521551540
 
 Szymon Aszkenazy: Gdańsk a Polska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997, s. 196, 
 Narasingha Prosad Sil: Tudor Placemen and Statesmen: Select Case Histories, Fairleigh Dickinson Univ Press 2001, s. 311
 T. H. Lloyd: England and the German Hanse, 1157-1611: A Study of Their Trade and Commercial Diplomacy, Cambridge University Press 2002, s. 412
 Mieczysław Nurek (opr.): Raporty roczne Ambasady Brytyjskiej w Warszawie 1945-1970, The National Archives/Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2003, s. 489, 
 Mirosław Golon: Radzieckie służby dyplomatyczne i konsularne w Polsce w latach 1944-1961, [w:] Czasy Nowożytne, Tom XX, Rok 2007, s. 199
 Colin Mackie (red.): British Diplomats Directory, Foreign and Commonwealth Office, London 2013
 Daniel Czerwiński: Działania aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec zachodnich placówek dyplomatycznych w Trójmieście na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. (zarys zagadnienia), Słupskie Studia Historyczne, nr 19, rok 2013, s. 221-238

 książki adresowo-telefoniczne
 egz. The London Gazette

Zobacz też 
 Ambasadorowie Wielkiej Brytanii w Polsce
 Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce

Przypisy 

Wielka Brytania
Wielka Brytania
Stosunki polsko-brytyjskie
Gdańsk